Het Duitse curlingteam vertegenwoordigt Duitsland in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Het toenmalige West-Duitsland nam voor het eerst deel aan een internationaal toernooi tijdens het Europees kampioenschap van 1975, in het Franse Megève. Een succes werd dit eerste toernooi niet: West-Duitsland kon slechts een van zijn zes wedstrijden winnend afsluiten. Toch zou het Duitse team vrij snel uitgroeien tot een te duchten tegenstander. In 1984 werd de eerste Europese titel in de wacht gesleept. Het was het begin van een succesvolle periode. Na de zevende Europese titel ging het plots heel wat minder met het Duitse curlingteam. In 2004 degradeerde Duitsland zelfs uit de A-divisie. Een jaar later kon het team rond skip Andrea Schöpp echter orde op zaken stellen: het won al z'n tien wedstrijden en promoveerde opnieuw naar de hoogste afdeling. In 2009 werd de achtste en voorlopig laatste Europese titel in de wacht gesleept. Duitsland eindigde tot op heden vijftien keer op het podium.

Op het wereldkampioenschap wist Duitsland tot op heden twee keer de eindoverwinning in de wacht te slepen: in 1988 en in 2010. In totaal eindigde Duitsland reeds acht keer op het podium van het wereldkampioenschap. Op de Olympische Winterspelen was het Duitse team tot op heden drie keer present. Op de Olympische Spelen wist Duitsland nog geen medaille in de wacht te slepen. De vijfde plaats die in 2002 behaald werd, is tot op heden het beste resultaat van Duitsland op dit toernooi. In 1992, toen curling nog een olympische demonstratiesport was, eindigde Duitsland wel op de eerste plaats.

De meeste succesvolle skip in de Duitse curlinggeschiedenis is zonder twijfel Andrea Schöpp. Onder haar leiding behaalde Duitsland zeven van de acht Europese titels. Ook tijdens de twee wereldkampioenschappen die Duitsland wist te winnen, was Schöpp kapitein van het Duitse team.

Duitsland op de Olympische Spelen

Duitsland op het wereldkampioenschap

Duitsland op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling
Curling in Duitsland